Die Garden Open 2016 waren ein Tennisturnier, das vom 2. bis 7. Mai 2016 in Rom stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 107 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 113 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 106 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Rom